Magnus Johansson, švedski hokejist, * 4. september 1973, Linköping, Švedska.

Johansson je v svoji karieri večji del igral za klub Linköpings HC v švedski ligi, kjer je igral tudi za klub Västra Frölunda HC, s katerim je v sezoni 2002/03 postal državni prvak. Od sezone 2004/05 je bil kapetan kluba Linköpings HC. Skupno je v prvi švedski ligi odigral 754 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 121 golov in 326 podaj, ter 134 tekem končnice, na katerih je dosegel 26 golov in 36 podaj. Krajši čas je igral tudi za SC Langnau v švicarski ligi, Chicago Blackhawks in Florida Panthers v ligi NHL in Atlant Mitišči v ligi KHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2010, kjer je osvojil peto mesto, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje ter treh bronastih. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral 71 tekem ter dosegel 11 golov in 18 podaj. Ob koncu reprezentančne kariere je bil občasni kapetan.

Pregled kariere

|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 14
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 3. liga
| 91/92
|
| 36
| 9
| 3
| 12
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 3. liga
| 92/93
|
| 29
| 6
| 17
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 32
| 7
| 20
| 27
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 32
| 7
| 13
| 20
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 32
| 3
| 15
| 18
|
| 12
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 32
| 2
| 15
| 17
|
| 16
|
| 14
| 1
| 6
| 7
|
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 5
| 8
| 13
| +9
| 24
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +3
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 10
| 9
| 19
| +16
| 34
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 12
| 22
| 34
| +18
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -6
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 6
| 28
| 34
| +15
| 26
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| 14
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 48
| 14
| 21
| 35
| +6
| 36
|
| 10
| 1
| 5
| 6
| 0
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 11
| 15
| 26
| +24
| 14
|
| 16
| 2
| 3
| 5
| +14
| 20
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 48
| 4
| 21
| 25
|
| 36
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 9
| 25
| 34
| +30
| 26
|
| 6
| 3
| 0
| 3
| -3
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 11
| 11
| 22
| +1
| 30
|
| 13
| 2
| 1
| 3
| 0
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 52
| 8
| 28
| 36
| -4
| 46
|
| 15
| 4
| 3
| 7
| +1
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 07/08
|
| 18
| 0
| 4
| 4
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 07/08
|
| 27
| 0
| 10
| 10
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlant Mitišči
| KHL
| 08/09
|
| 53
| 7
| 26
| 33
| +33
| 36
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 9
| 3
| 5
| 8
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 52
| 8
| 41
| 49
| +5
| 14
|
| 12
| 6
| 4
| 10
| +2
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +6
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 55
| 7
| 31
| 38
| +12
| 14
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| -2
| 0
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 11/12
|
| 55
| 6
| 23
| 29
| -3
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 12/13
|
| 55
| 3
| 25
| 28
| +10
| 12
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| +6
| 4
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 13/14
|
| 49
| 7
| 28
| 35
| +7
| 12
|
| 13
| 0
| 4
| 4
| -6
| 0
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 14/15
|
| 48
| 4
| 11
| 15
| 0
| 10
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -9
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1182
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 491
| bgcolor="#7FFF00" | 669
| bgcolor="#7FFF00" | +203
| bgcolor="#7FFF00" | 568
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 106
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Atlant Mitišči
Živeči ljudje